Le mot brassière peut désigner :
 Brassière, un sous-vêtement féminin ;
 Brassière, une sorte de veste pour les bébés qui s'enfile facilement, tricot ou chemise en toile fine ou en tricot qui se ferme dans le dos (exemple : brassière cache-cœur) ;
 Brassière de sauvetage, un autre nom du gilet de sauvetage.